Ла Монха има више значења:

 Ла Монха (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Монха (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику